Le Championnat de squash du British Open masculin 1955 est l'édition 1955 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 23 au 28 mars 1955. 

Hashim Khan remporte son cinquième titre consécutif, s'approchant du record de six victoires de F. D. Amr Bey.

Têtes de série

Tableaux et résultats 

+ : amateur

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1955
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1955
Sport en mars 1955